Three Oaks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Three Oaks (Florida)
Three Oaks (Michigan)